Finalen av Royal League 2004/2005 var den första finalen av den skandinaviska turneringen Royal League. Finalen spelades den 26 maj 2005 på Nya Ullevi i Göteborg, Sverige mellan svenska IFK Göteborg och danska FC Köpenhamn. Efter fulltid var ställningen 1–1, varpå matchen gick till förlängning, resultatet stod sig även i förläningen och matchen avgjordes därefter av en straffsparksläggning. Hela 26 straffar slogs innan FC Köpenhamn kunde koras till vinnare av turneringen.

Matchen

Källor
 Uefas matchrapport
 Rsssf.no
 FC Köpenhamns officiella hemsida

Royal League 2004/2005